Eucelade è una figura della mitologia greca; è una delle Muse, figlia di Zeus.
 Eucelade è anche un satellite naturale minore del pianeta Giove.